Уиклифф () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уиклифф, Джон (1320 или 1324—1384) — английский богослов, профессор Оксфордского университета, реформатор и предшественник протестантизма. Первый переводчик Библии на среднеанглийский язык.
  (1819—1895) — 15-й губернатор Луизианы.
  (1788—1869) — 14-й губернатор Кентукки, Генеральный почтмейстер США.

Населённые пункты 
США
  — город в Кентукки.
  — город в Огайо.
  — поселение в Оклахоме.

Прочие страны
  — городок в Виктории (Австралия).

Учебные заведения 
  — колледж в Глостершире, Англия.
  — колледж в Торонто, Канада.
  — семинария Церкви Англии и Permanent Private Hall Оксфордского университета.

Прочее 
  — британский телесериал (1994—1998).

См. также 
 Жан, Вайклеф
 Библия Уиклифа